Sant Victor ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Victor (Ardèche)
 Saint-Victor (Cantal)
 Saint-Victor in der Gemeinde Saint-Victor-et-Melvieu
Siehe auch:
 St. Victor
 St. Viktor
 Sankt Viktor
 Saint-Victor